Cette page présente le bilan saison par saison du FC Porto.

Tableau de toutes les compétitions 

6 points déduits à Porto.

CL = Campeonato da Liga, les vainqueurs ne sont pas considérés comme des champions du Portugal
1D = Première division
C1 = Coupe des clubs champions européens puis Ligue des Champions
C2 = Coupe des Coupes
C3 = Coupe des villes de foires puis Coupe de l'UEFA puis Europa Ligue

Références 

FC Porto (football)
Porto